Pholoe är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johnston 1839. Pholoe ingår i familjen Pholoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pholoe